Калахарі — природна, переважно напівпустельна область в центральній частині Південної Африки, на території Анголи, Ботсвани, Замбії, Зімбабве, Намібії і ПАР.
 Заповідник Центральна Калахарі, Центральна Калахарі (англ. Central Kalahari Game Reserve) — національний мисливський заповідник в Ботсвані в пустелі Калахарі.
 Калахарі-Гемсбок — національний парк на півночі ПАР, примикає до кордонів Ботсвани і Намібії.
 Цвалу Калахарі, Заповідник Цвалу Калахарі (англ. Tswalu Kalahari Reserve) — приватний заповідник дичини[en] в окрузі Джон Таоло Ґаетсеве Північно-Капської провінції.
 1702 Калахарі (1702 Kalahari) — астероїд головного поясу.